Goubine, lorsqu'il est romanisé depuis le russe «  » (voire depuis d'autres langues cyrilliques), ou Gubin, forme romanisée du russe vers l'anglais, peut être un nom de famille ou un toponyme.

Sa version féminisée est Goubina, ou dans sa forme anglaise Gubina.

Patronymie 

 Alexandre Goubine :
 , général de division russe, héros de la Première Guerre mondiale, membre du  ;
 Alexander Gubin (Alexandre Mikhaïlovitch Goubine), skieur soviétique, biathlète et entraineur-sportif ;
 , lieutement de l'Armée rouge, participant au font de l'Est et héros de l'Union soviétique ;
 Mikhaïl Goubine :
 Mikhaïl Pavlovitch Goubine (1740-1821 ou 1822), industriel, homme politique et bâtisseur russe ;
 , lieutement de l'Armée rouge, participant au font de l'Est et héros de l'Union soviétique ;

Pseudonymie 
 Viktor Goubine, pseudonyme de , critique littéraire soviétique puis russe, écrivain et historien de science-fiction.

Toponymie 
Différents lieux portent ce nom d'après des personnalités du même nom :
 la , un ancien manoir noble dans la ville de Lipetsk, nommé d'après son dernier propriétaire ;
 l'hôtel particulier Goubine, bâtiment néoclassique de Moscou, inscrit à la liste du patrimoine protégé et nommé d'après Mikhaïl Goubine ;
 le , un ensemble architectural de Nijni Novgorod, site du patrimoine culturel de la Russie, nommé d'après le maire de la ville, A. M. Goubine ;
 la , un ensemble architectural de Kolyvan (Sibérie), site du patrimoine culturel de la Russie, nommé d'après Mikhaïl Dementyevitch Goubine ;

D'autres localités portent ce nom en Pologne, en Ukraine et en Bosnie-Herzégovine.

Pologne 
 Gubin, une ville de Pologne à la frontière avec l'Allemagne ;
 Gubin, une gmina rurale polonaise dans le powiat de Krosno Odrzańskie dans la voïvodie de Lubusz ;

Ukraine 
 , un village ukrainien de l'oblast de Volhynie, dans le raïon de Lokatchi ;
 , un village ukrainien de l'oblast de Kiev, dans le raïon de Vychhorod ;
 , un village ukrainien de l'oblast de Ternopil, dans le  (ou Buchatsky) ;
 , un village ukrainien de l'oblast de Khmelnitski, dans le  ;
 , un village ukrainien de l'oblast de Volhynie dans le raïon de Horokhiv.

Bosnie-Herzégovine 
 Gubin en bosnien ou Goubine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Voir aussi 
   ;
  ;
  ;
  ;
 .

Notes et références

Notes

Références